„Умирай умно“ () е американска екшън комедия от 2008 г. на режисьора Питър Сегал, по сценарий на Том Дж. Астъл и Мат Ембър, продуциран от Ленърд Б. Стърн, който е също продуцент на оригиналния сериал. Филмът е базиран на едноименния телевизионен сериал, създаден от Мел Брукс и Бък Хенри. Във филма участват Стийв Карел, Ан Хатауей, Дуейн Джонсън, Алън Аркин, Терънс Стамп, Тери Крюз, Дейвид Коехнър и Джеймс Каан. Бърни Копел, който изигра Сигфрийд в оригиналния сериал, също участва във филма. Филмът е пуснат в Северна Америка на 20 юни 2008 г. и получава смесени отзиви от критиците.

Актьорски състав

Саундтрак 
Музиката на филма е композирана от бившия китарист на група „Йес“ – Тревър Рабин, който е композирал за филмите „Армагедон“, „Обществен враг“ и „Синята бездна“.

Списък с песни 
Всички песни са композирани от Тревър Рабин.

В България 
В България филмът е пуснат по кината на 15 август 2008 г. от Александра Филмс.

На 15 януари 2009 г. е издаден на DVD от Прооптики България.

През 2013 г. е излъчен по bTV с български дублаж. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 

Филми от 2008 година
Филми на Вилидж Роудшоу Пикчърс
Филми на Уорнър Брос
Американски екшън комедии